Gouvernement Abderrahman el-Youssoufi peut faire référence à deux gouvernements marocains dirigés par Abderrahman el-Youssoufi entre 1998 et 2002 :

Gouvernement el-Youssoufi I,  du Maroc du  au .
 Gouvernement el-Youssoufi II,  du Maroc du  au .

Homonymie
Gouvernement du Maroc
Homonymie de gouvernement